Шон Томас, более известный как С-Во (Си-Бо; Сокращение от CowBoy) родился и вырос в Гардэн Блак — криминальном районе на юге Сакраменто (Калифорния). Как и многие другие в то время, Шон рос на улице, вступив в банду Garden Blocc Crips, торгуя наркотиками и участвуя во всевозможных перестрелках. Неизвестно чем бы это всё закончилось, но в жизни Шона появилась рэп-музыка.

Дискография

Студийные альбомы

Совместные альбомы 
 2001: Blocc Movement (совместно с Brotha Lynch Hung)
 2004: Gang Affiliated (Как член группы West Coast Mafia Gang)
 2006: 100 Racks In My Backpack (совместно с San Quinn)
 2006: The Moment of Truth (совместно с Killa Tay)
 2008: Tradin' War Stories (совместно с Omar «Big-O» Gooding)
 2009: Cashville Takeover (совместно с Cashville Records)

Альбомы Thug Lordz 
 2004: In Thugz We Trust
 2006: Trilogy
 2010: Thug Money Сборники 
 1995: The Best of C-Bo 2001: C-Bo’s Best Appearances '91-'99 2002: West Coast Mafia 2003: West Side Ryders 2005: West Side Ryders II 2005: Best of the Girth 2006: The Greatest Hits 2007: West Side Ryders III 2007: West Coast Classics 2008: West Side Ryders IV: World Wide Mob 2012: The Chicken Hill Project (Продюсером сборника выступил Hallway Productionz)

 Приглашённый гость 
 1994: «Smokin' Da Bomb» (Marvaless featuring C-Bo, Rup Dog & Thomas) (Альбом: Ghetto Blues)
 1994: «Can’t Stand the Heat» (Marvaless featuring C-Bo & Thomas) (Альбом: Ghetto Blues)
 1995: «Hard Core» (Marvaless featuring C-Bo & Pizzo) (Альбом: Just Marvaless)
 1995: «That’s How We Break Bread» (TRU featuring C-Bo) (Альбом: True)
 1996: «Tradin' War Stories» (2Pac fetauring C-Bo, Dramacydal & Storm) (Альбом: All Eyez on Me)
 1996: «Ain’t Hard 2 Find» (2Pac featuring C-Bo, The Click & Richie Rich) (Альбом: All Eyez on Me)
 1996: «See the Light» (Marvaless featuring C-Bo) (Альбом: Wiccked)
 1996: «Gotta Buy Your Dope from Us» (B-Legit featuring C-Bo & Little Bruce) (Альбом: The Hemp Museum)
 1996: «Get They Wig Split» (B-Legit featuring Celly Cel & C-Bo) (Альбом: The Hemp Museum)
 1997: «The Funk is On» Lunasicc featuring C-Bo & Marvaless) (Альбом: Mr. Lunasicc)
 1998: «Ride» (Celly Cel featuring C-Bo) (Альбом: The G Filez)
 1998: «It’s On, On Sight» (E-40 featuring C-Bo) (Альбом: The Element of Surprise)
 1999: «You Created Me» (Lunasicc fetauring 151, Killa Tay, C-Bo & Mob Figaz) (Альбом: A Million Words, A Million Dollars)
 1999: «Thug Disease» (South Central Cartel featuring Spice 1 & C-Bo) (Альбом: Concrete Jungle Vol. 1 & Gangsta Conversation)
 1999: «Kaviealstars» (3X Kraxy featuring C-Bo & Otis & Shug) (Альбом: Immortalized)
 1999: «Cause I Can» (E-40 featuring Jayo Felony & C-Bo) (Альбом:Charlie Hustle: The Blueprint of a Self-Made Millionaire)
 1999: «Mob» (Kokane featuring C-Bo) (Альбом: They Call Me Mr. Kane)
 2000: «Hard Ball» (Killa Tay featuring C-Bo) (Альбом: Snake Eyes)
 2000: «The Murda Show» (Killa Tay featuring C-Bo) (Альбом: Snake Eyes)
 2000: «One Luv» (Spice 1 featuring C-Bo) (Альбом: The Last Dance)
 2000: «Block Monsters» (Mac Mall & JT the Bigga Figga featuring C-Bo) (Альбом: Beware of Those)
 2000: «Whoo Ride» (Killa Tay featuring C-Bo) (Альбом: Thug Thisle)
 2001: «Do It Right» (Yukmouth featuring C-Bo & Phats Bossi) (Альбом: Thug Lord: The New Testament)
 2001: «Smile» (Yukmouth featuring C-Bo & CJ Mac) (Альбом: Thug Lord: The New Testament)</small>
 2001: «I’m a Boss» (Daz Dillinger & JT the Bigga Figga featuring C-Bo, Yukmouth & Dru Down) (Альбом: Game for Sale)
 2001: «Crippin'» (Daz Dillinger featuring C-Bo) (Сборник: Who Ride wit Us: Tha Compalation, Vol. 1)
 2002: «Deadly Game» (X-Raided featuring C-Bo) (Альбом: Deadly Game)
 2002: «You» (Luniz featuring C-Bo) (Альбом: Silver & Black)
 2002: «United Ghettos of America» (Yukmouth featuring C-Bo, Cold 187um, Mad Lion, MC Eiht & Outlawz) (Альбом: United Ghettos of America)
 2002: «Smack Yo' Self» (Young Noble & JT the Bigga Figga featuring C-Bo & Hellraza) (Альбом: Street Warz)
 2003: «Thug Lordz» (Yukmouth featuring C-Bo) (Альбом: Godzilla)
 2004: «Can U Deal With This?» (Big Lurch featuring C-Bo & Killa Tay) (Альбом: It's All Bad)
 2004: «American Me» (Yukmouth featuring C-Bo, Chino Nino & Young Noble) (Альбом: United Ghettos of America Vol. 2)
 2004: «The Slide Show» (Yukmouth featuring C-Bo, Nate & Richie Rich) (Альбом: United Ghettos of America Vol. 2)
 2004: «United Ghettos of America Pt. 2» (Yukmouth featuring 151, C-Bo, Dru Down, Eastwood, Roscoe, Spice 1 & Tha Realest) (Альбом: United Ghettos of America Vol. 2)
 2004: «Sav Boyz» (San Quinn featuring C-Bo & Killa Tay) (Альбом: I Give You My Word)
 2004: «Condo Keys» (Richie Rich featuring C-Bo) (Сборник: Grabs, Snatches & Takes)
 2005: «Hot» (Killa Tay featuring C-Bo) (Альбом: Flood the Market)
 2005: «Loadin' Up» (AP.9 featuring C-Bo) (Альбом: 17708 (with Fed-X)
 2005: «Ghetto Slums» (JT the Bigga Figga featuring C-Bo & Phats Bossi) (Сборник: Neighborhood Supastarz)</small>
 2005: «Leave the Ridin' to Us» (Spice 1 featuring Yukmouth & C-Bo) (Альбом: The Truth)
 2007: «Gangstas' & Ballas» (Young Bleed featuring C-Bo) (Альбом: Once Upon a Time in Amedica)
 2007: «Can U But That?» (Young Noble & Hussein Fatal featuring C-Bo) (Альбом: Thug in Thug Out)
 2008: «West Side» (Yukmouth featuring C-Bo, Glasses Malone & Jayo Felony) (Альбом: Million Dollar Mouthpiece)
 2008: «Thuggin Till I Die» (Outlawz featuring C-Bo) (Альбом: We Want In: The Street LP)
 2009: «Stay on It» (Yukmouth featuring C-Bo & Dyson) (Альбом: The West Coast Don)
 2009: «Grown Man» (Tha Realest featuring C-Bo) (Альбом: Witness Tha Realest)
 2010: «Da Block Goin' Hard» (Yukmouth featuring C-Bo) (Альбом: Free at Last [Bonus track])</small>
 2011: «Like Us» (Pimp C featuring Smoke D, Vicious & C-Bo) (Альбом: Still Pimping)
 2011: «Fast Quarter» (E-40 featuring Yukmouth & C-Bo) (Альбом: Revenue Retrievin': Graveyard Shift [Bonus track])
 2012: «Hittin' a Lick» (E-40 featuring C-Bo & T-Nutty) (Альбом: The Block Brochure: Welcome to the Soil 2)

Ссылки 
 http://www.allmusic.com/artist/c-bo-mn0000939652/awards All Media Guide, LLC. Retrieved on 2010-01-02.
 https://www.youtube.com/watch?v=4BVOYZFfw4k&feature=feedf

Родившиеся в 1974 году
Рэперы США
Музыкальные продюсеры США
Родившиеся в Сакраменто
Джи-фанк-исполнители
Андеграунд-рэперы